Cololaca kan syfta på:

Honduras 

 Cololaca (kommun), Departamento de Lempira, 
 Cololaca (ort), Departamento de Lempira,